

Achternaam
 Alain Bloch (1953-2021), Belgisch rechter
 Amory Bloch Lovins (1947), Amerikaans natuurkundige en milieuwetenschapper
 André Bloch (wiskundige) (1893), Frans wiskundige
 André Bloch (1960), Frans componist
 Andy Bloch (1969), Amerikaans poker- en blackjack-speler
 Carl Bloch (1834-1890), Deens schilder
 Chaim Bloch (1881–1973), Duits-Amerikaans Joodse schrijver en rabbijn
 Emmi Bloch (1887-1978), Duits-Zwitserse feministe en redactrice
 Ernest Bloch (1880-1959), Joods-Zwitsers-Amerikaans componist
 Ernst Bloch (1885-1977), Duits marxistisch filosoof en atheïstisch theoloog
 Felix Bloch (1905–1983), Zwitsers-Amerikaans natuurkundige en winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1952
 Francis Bloch (1932-2009), Frans arts en politicus
 François Bloch-Lainé (1912-2002), Frans politicus
 Gustave Bloch (1848-1923), Frans historicus, vader van Marc 
 Jamie Bloch, Amerikaans actrice
 Joan de Zwart-Bloch (1959), Nederlandse politica 
 Joseph Bloch (1917-2009), Amerikaans pianist
 Konrad Emil Bloch (1912-2000), Duits-Amerikaans biochemicus en Nobelprijswinnaar voor geneeskunde in 1964 
 Marc Bloch (1886-1944), Frans historicus, zoon van Gustave Bloch
 Marcus Elieser Bloch (1723–1799), Duits arts en bioloog
 Mies Bloch (1907-1999), textielkunstenaar en schilder, tekenaar
 Robert Bloch (1917-1994), Amerikaans schrijver
 Rosa Bloch-Bollag (1880-1922), Zwitserse anarchiste, activiste en politica

Zie ook
 Société des Avions Marcel Bloch, vroegere naam van Dassault Aviation, Franse vliegtuigbouwer
 Bloch MB.200, een bommenwerper uit de jaren 1930
 Bloch-vector, begrip uit de kwantummechanica, genoemd naar Felix Bloch 
 Bakkerij Bloch, een voormalige bakkerij in Gent (1889-2008)
 Portret van Adèle Bloch-Bauer I, een schilderij van Gustav Klimt